Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Midura – polski historyk sztuki, muzeolog, krajoznawca i publicysta
 Wanda Midura – polska chemiczka